Ambohimilanja (Amoron'i Mania), een plaats en gemeente in de regio Amoron'i Mania in Madagaskar
 Ambohimilanja (Atsinanana), een plaats en gemeente in de regio Atsinanana in Madagaskar